Скассо — фамилия. Известные носители:

 Скассо, Клод (род. 1962) — сценарист французского кино и телевидения.
 Скассо, Хуан Антонио (1892—1973) — уругвайский архитектор, государственный деятель, а также спортивный менеджер.